The Acid Test – film del 1913
The Acid Test – film del 1914 di Maurice Costello e Robert Gaillard
The Acid Test – film del 1914 prodotto dalla Victor
The Acid Test – film del 1915